Šanta hat folgende Bedeutungen: 

 Josef Šanta, tschechoslowakischer Sozialdemokrat und Widerstandskämpfer
 Šanta (Gott), eine luwische Gottheit

Siehe auch:
 Santa